Бозел може да се односи на:

 Бозел (Горња Гарона), насељено место у Француској, у департману Горња Лоара
 Бозел (Савоја), насељено место у Француској, у департману Савоја